Dōshō − japoński mnich buddyjski
 Sara Doshō − japońska zapaśniczka